Шта́уфер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штауфер, Дитрих (род. 1943) — профессор теоретической физики Кёльнского университета.
 Штауфер, Иоганн Георг (1778—1853) — австрийский музыкальный конструктор.
 Штауфер, Ули — швейцарский кёрлингист.
 Штауфер, Этельберт (1902—1979) — немецкий протестантский богослов и историк религии.